Міні-обігрівач  - портативний  пристрій компактних розмірів для опалення невеликої території або навіть персонального цільового обігрівання конкретної людини. За рахунок малих розмірів міні-обігрівачі дуже економічні і не потребують великих запасів палива. Бувають як електричного живлення, так і рідко або твердо паливного живлення. За способом виділення тепла вони поділяються на конвекторні, інфрачервоні та паливні. А в свою чергу перелічені види об'єднують величезне розмаїття конструкцій та моделей обігрівачів. Міні-обігрівачі в жодному разі не є мініатюрними копіями великих обігрівачів, а як правило мають значну специфіку конструкції і використання. Багато видів міні-обігрівачів не мають аналогів серед звичайних обігрівачів.

Спосіб виділення тепла залежить від типу обладнання, що використовується в обігрівачі.  Так, якщо йдеться про міні-обігрівач конвекторного типу, то в основі його роботи лежить принцип конвекції, який передбачає безперервну циркуляцію холодних і гарячих повітряних потоків у певному приміщенні, кімнаті чи прибудові.  

Під час роботи приладу холодне повітря  потрапляє через отвори всередину обігрівача і нагрівається від тена, потім через грати, розташовані у верхній частині корпусу, виходить назовні.  Так створюється природна конвекція.

Прилади, що використовують примусову конвекцію, в основі своєї конструкції мають вентилятор, який подає нагріте від тена повітря в повітряний простір приміщення.  Це дозволяє здійснити більш швидке прогрівання певного сукупного повітряного простору в приміщенні, але мінусом таких приладів є шум та вібрація що розповсюджується від вентилятора. 

Інфрачервоний обігрівач в свою чергу використовує інфрачервоні промені, які як правило гріють не повітря, а предмети, що знаходяться в зоні їх впливу.  Прогрівшись ці теплі поверхні та предмети розподіляють своє тепло простору, локально підвищуючи температуру повітря в кімнаті.  Але варто бути обережними так як захисні елементи та корпус такого міні-обігрівача здатні розігріватися до значних чи навіть високих температур, тому потрібно уникати будь-яких дотиків чи зовнішніх впливів до цих елементів конструкції. Падіння міні-обігрівача на елементи конструкції може викликати небезпеку пожежі, в разі несвоєчасного виявлення лежачого пристрою. 

Працюють мініатюрні інфрачервоні обігрівачі безшумно, цьому сприяє відсутність рухомих елементів конструкції.  Розташування таких міні-обігрівачів досить легко змінюється,  компактність забезпечує підвищену мобільність.  Крім того, мають ці пристрої та інші переваги: забезпечують екологічно чистий обігрів;
ідеально підходять для використання в місцях, де потрібне тимчасове обігрів; не сушать повітря; прості в експлуатації.

Паливні (каталітичні) обігрівачі це обігрівачі  що накопичують тепло у процесі спалювання певного палива.  Як правило, це бензин, газ чи гас. В той же час тверді види палива в міні-обігрівачах майже ніколи не використовуються, за винятком хіба що використання горілок на сухому спирті в якості обігрівача. При цьому в роботі паливних (каталітичних) міні-обігрівачів не використовується полум'я. Горіння палива здійснюється за рахунок вбудованого каталізатора, який в процесі нагрівання розжарюється до 200-500°С.  Це забезпечує дотримання норм безпеки та екологічність в процесі використання такого типу обладнання.

За величиною міні-обігрівачі поділяються на обігріву невеликої території та персонального цільового обігрівання конкретної людини. 
Обігріву невеликої території
до них відносяться: тепловентилятори, інфрачервоні міні-обігрівачі. 

До переваг міні обігрівачів можна віднести: компактність; невелике споживання електроенергії; Швидкість нагрівання невеликої площі; Низька вартість самого пристрою.

Див. також 
 Опалення
 Інфрачервоний обігрівач

Примітки

Посилання  

Житлове господарство
Теплотехніка
Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря